Агрономи́чное — населённые пункты на Украине:
 Агрономичное — село в Винницком районе Винницкой области
 Агрономичное — село в Амвросиевском районе Донецкой области